Владени има више значења:

 Владени (Владени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Владени (Корлатени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Владени (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Владени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Владени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Владени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Владени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Владени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Владени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Владени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Владени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији